Martius war der Vorläufer unseres Monats März. In den Anfängen des altrömischen Kalenders war er der erste Monat des Amtsjahres. Er entsprach dem etruskischen Monat Velitanus, wurde aber nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt.

Als man 153 v. Chr. den Jahresbeginn auf den 1. Januar verlegte, wurde Martius zum dritten Monat des Amtsjahres. Die Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar ließ ihn jedoch mit 31 Tagen in unveränderter Länge bestehen.

Tage des Martius

Siehe auch 
 Liste der Feste und Feiertage im römischen Reich
 Julianischer Kalender

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7

Weblinks 
 Calendarium Romanum (lateinisch)
 Index dierum calendarii Romani (lateinisch)

Einzelnachweise 

Monat des Römischen Kalenders

Mars (Mythologie)